Oya lélé (album), een album van K3
Oya lélé (single), een single van het bovenstaande album van K3